Spojení Corpus Christi (pochází z latiny, česky znamená Tělo Kristovo) může mít celou řadu významů. Mimo jiné:

Náboženské významy 
 eucharistie – označení transsubstanciace (proměnění) hostie v Tělo Kristovo v   
 může označovat též církev
 Boží Tělo
 Slavnost Těla a Krve Páně, slavená s procesím

Města a oblasti 
 Corpus Christi (Texas) – město v Texasu
 Diecéze Corpus Christi – římskokatolická diecéze v Texasu
 Oblast Corpus Christi – správní oblast v Argentině

Instituce 
 klášter Corpus Christi v Bronxu
 Corpus Christi College (Cambridge)
 Corpus Christi College (Oxford)
 Corpus Christi School (Pensylvánie) – katolická škola v Pensylvánii

Jiné významy 
 píseň norské kapely Green Carnation